Пауль Гёре (; ) — германский протестантский пастор и ,  и ; депутат рейхстага Германской империи.

Биография 

Пауль Гёре родился 18 апреля 1864 года в городе Вурцене. По окончании обучения в Лейпцигском и Берлинском университетах был пастором в Саксонии. 

В 1890 году он поступил простым рабочим на фабрику в Хемнице с целью ознакомиться с жизнью и бытом рабочих. Свои впечатления он описал в книге «Три месяца фабричным рабочим» (М., 1907; «Drei Monate Fabrikarbeiter u. Handwerksbursche», Lpz., 1891), вызвавшей огромный интерес у читателей всех сословий. 

В 1891—1899 гг. Гёре был генеральным секретарем «Евангелически-социального конгресса», а затем вторым председателем основанной им в 1896 году, вместе с пастором Фридрихом Науманом, . Сложив с себя официально духовный сан (1897), П. Гёре в 1899 году, после неудачных попыток придать своей партии пролетарский характер, вступил в социал-демократическую партию. Причины, побудившие Гёре к переходу в социал-демократы, он изложил в нашумевшей брошюре «Как пастор стал социал-демократом» («Wie ein Pfarrer Sozialdemokrat wurde», В., 1900). 

Заняв место в правом крыле социал-демократов, Пауль Гёре в 1903 году был избран в рейхстаг. На Дрезденском партейтаге 1903 года Гёре, в числе других ревизионистов, подвергся резким нападкам со стороны Бебеля, главным образом за сотрудничество с буржуазными изданиями. Состоявшийся по постановлению партии третейский суд над Гёре закончился его полной реабилитацией. 

В дальнейшем Гёре неоднократно избирался в рейхстаг; во время Первой мировой войны был на фронте, во время Ноябрьской революции 1918 года состоял товарищем (заместителем) военного министра, а позднее, до 1923 года, являлся членом прусского министерства. В 1923 году он отказался со всех должностей по состоянию здоровья.

Пауль Гёре умер в начале июня 1928 года в Бухгольце.

Библиография 
 

 Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche. Eine praktische Studie, Grunow, Leipzig 1891
 Die evangelisch-soziale Bewegung. Ihre Geschichte und ihre Ziele, Grunow, Leipzig 1896
 Wie ein Pfarrer Sozialdemokrat wurde. Eine Rede, Berlin 1900 (online )
 Vom Socialismus zum Liberalismus. Wandlungen der Nationalsocialen, Berlin 1902
 Kirche im 19. Jahrhundert (= Am Anfang des Jahrhunderts, Heft 5), Berlin 1902
 Die agrarische Gefahr. Eine Darstellung ihrer Entstehung, ihrer Macht und letzten Ziele, Berlin 1902
 Heimarbeit im Erzgebirge und ihre Wirkungen, Chemnitz 1906
 Die deutschen Arbeiter-Konsumvereine, Buchhandlung Vorwärts, Berlin 1910
 Front und Heimat. Religiöses, Politisches, Sexuelles aus dem Schützengraben, Diederichs, Jena 1917
 Der unbekannte Gott. Versuch einer Religion des modernen Menschen, Grunow, Leipzig 1919.

Примечания

Литература 

 
 Гроссман Г. «Пастор Гёре и его политическая карьера», «Образование», № 6, 1904. 
 Eberhard Pikart. Göhre, Paul  // Neue Deutsche Biographie.
 Max Bloch. Die Sozialistischen Monatshefte und die Akademikerdebatte in der deutschen Sozialdemokratie vor 1914: Die „Fälle“ Göhre, Schippel, Calwer und Hildebrand. // Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen. 40 (2008), S. 7–22.
 Joachim Brenning, Christian Gremmels. «Industrielle Welt und christliches Bewußtsein. Erinnerung an Paul Göhre». // Theologia Practica. 11. 1976, S. 291–302.

Ссылки 

 
 

Протестантские богословы
Немецкие писатели
Пасторы по алфавиту
Пасторы Германии
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Участники Первой мировой войны (Германия)